

Cinema 
La voce dell'amore (One True Thing) – film del 1998 diretto da Carl Franklin

Musica 
La voce dell'amore – album di Natale Galletta del 1987
La voce dell'amore – EP di Giovanna del 1987